Трамвай «Желание» — пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса.
 Трамвай «Желание» (фильм, 1951) — экранизация одноимённой пьесы Теннесси Уильямса. В главных ролях — Марлон Брандо и Вивьен Ли.
 Трамвай «Желание» (фильм, 1995) — ремейк фильма 1951 года. В главных ролях Джон Гудмен, Алек Болдуин.
 Трамвай «Желание» (опера) — опера Андре Превина.
 Трамвай «Желание» (балет) — балет Джона Нормайера.